

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

MTK Budapest: 2017-2018, 2019-2020

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni